MMJ:
 Moscow Mathematical Journal — научный журнал.
 My Morning Jacket — американская рок-группа.
 MMJ — код IATA аэропорта Мацумото в Нагано.